Mauriac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde
 Mauriac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal

Osoby noszące nazwisko Mauriac 
 François Mauriac
 Claude Mauriac – (1914-1996), francuski pisarz, syn François
 Jean Mauriac